56-й отдельный понтонно-мостовой батальон — воинская часть в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны. Во время войны существовало два формирования батальона под одним и тем же номером.

56-й отдельный понтонно-мостовой батальон 

В составе действующей армии не находился, в боях не участвовал.

Находился в составе 56-й танковой дивизии. 22 июня 1941 года дислоцировался в Армавире, 29 июня 1941 года отбыл вместе с дивизией в район Иловайска.

15 июля 1941 года переименован в 102-й отдельный понтонно-мостовой батальон в районе Ефаново.

Подчинение

56-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон 

Сформирован, как отдельный батальон, на базе 30-го понтонно-мостового полка непосредственно после начала боевых действий, в Прибалтике.

В составе действующей армии с 22 июня 1941 года по 2 июня 1943 года, с 16 июля 1943 года по 29 сентября 1943 года и с 15 октября 1943 года по 9 мая 1945 года.

С начала войны обеспечивал отход войск Северо-Западного фронта, отходил сам по направлению к Пскову, затем к Новгороду. Вплоть до 1944 года находится в Старо-Русском районе, затем обеспечивает наступление войск 2-го Прибалтийского фронта. В 1945 году находится в районе Либавы.

Подчинение

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 

Понтонно-мостовые батальоны СССР во время Великой Отечественной войны